Verwaltungssitz Arbed, edifici històric del Grup Arbed
 Grup Arbed, multinacional de l'acer, actualment integrada dins d'Arcelor